Kim Warwick e Ilana Kloss hanno battuto in finale Colin Dowdeswell e Linky Boshoff 5-7, 7-6, 6-2.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1976